Blau steht für:
 Blau, Grundfarbe
 Blau (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Gewässernamen:
 Blau (Donau), linker Zufluss der Donau in Ulm, Baden-Württemberg;mit Teilungsläufen Große Blau und Kleine Blau in Ulm
 Blau (Hers-Vif), Nebenfluss des Hers-Vif im Einzugsbereich der Garonne in Südfrankreich
 Blau (Sou), Zufluss des Aude-Nebenflusses Sou in Frankreich, siehe Sou (Aude)

Verschiedenes:
 eine Zubereitungsart für Süßwasserfische, siehe Blaukochen
 Blau Mobilfunk, ehemaliges Unternehmen aus Hamburg und eine Marke der Telefónica Deutschland Holding
 Blau (Lied), ein Lied von Amanda
 Blau (Zeitschrift), ehemaliges Kunstmagazin des Axel-Springer-Verlags
 Blau (Nachtclub), Nachtclub in Saarbrücken

Siehe auch:

 Der Blaue
 Blau ist eine warme Farbe
 Drei Farben: Blau
 Blue
 Plau
 Blaue
 Blaauw
 Blaeu
 Blauer